Демуле́н () — французская фамилия.

 Демулен, Камиль (Camille Desmoulins, 1760—1794) — деятель Великой французской революции.
 Демулен, Люсиль (Lucile Desmoulins, 1770—1794, в девичестве Дюплесси) — жена Камиля Демулена.
 Демулен, Шарль (Charles Des Moulins, 1798—1875) — французский ботаник и малаколог.

 Роже де Мулен (Roger de Moulins, ?—1187) — великий магистр духовно-рыцарского ордена госпитальеров.